Myths of the Near Future — дебютный студийный альбом британской инди-группы Klaxons. Обладатель Mercury Prize за 2007 год. По состоянию, на ноябрь 2007-го, альбом разошёлся тиражом свыше 271,000 копий, что сделало его 54-м в списке самых продаваемых альбомов за 2007. Также Myths of the Near Future входит в список Роберта Даймери 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы, спродюсированные Джеймсом Фордом
Альбомы — лауреаты премии Mercury Prize